Reduktion kan syfta på 

  Reduktion (kemi) – oxidationstalet sjunker, del av en kemisk redoxreaktion
 Svenska reduktioner – historiska indrivningar av egendomar till svenska staten
Gustav Vasas reduktion – en reduktion från kyrkan pågick i samband med den svenska reformationen
Gustav II Adolf och Kristina reduktion – återkallelse av gods eller uppbördsförmåner
Reduktionskollegium – ett ämbetsverk i Sverige mellan 1655 och 1687
Karl XI:s reduktion – ett antal kungliga beslut om att tvångsköpa den svenska adelns egendom
 Reduktion (språkvetenskap) – ett begrepp för att underartikulera
 Reduktion (fonetik) – när ett språkljud avviker från sitt målvärde
 Reduktion (datalogi) – en metod att transformera ett problem till ett annat
 Reduktionsdelning – en celldelning som sker när det bildas könsceller eller sporer